Hindustanisch, auch hindostanisch, bezeichnet:

etwas Hindustan betreffend
die Sprache Hindustani
nordindische klassische Musik, siehe Hindustanische Musik